Otto Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Otto Township (Illinois)
 Otto Township (Michigan)
 Otto Township (Minnesota)
 Otto Township (Pennsylvania)